594-й полк — название воинских формирований.

Авиационные полки
 594-й ночной бомбардировочный авиационный полк
 594-й штурмовой авиационный полк
 594-й учебный истребительный авиационный полк ПВО

Артиллерийские полки
 594-й тяжёлый пушечный артиллерийский полк
 594-й пушечный артиллерийский полк
 594-й армейский зенитный артиллерийский полк

Стрелковые полки
 594-й стрелковый полк
 594-й мотострелковый полк
 594-й отдельный мотострелковый полк особого назначения

Ракетные полки
 594-й ракетный полк